Le Championnat du Portugal de football D2 1999-2000 est la  de la compétition qui voit le sacre du Futebol Clube Paços de Ferreira.

C'est le deuxième titre de Champion de D2 pour le Paços de Ferreira.

Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois le joueur brésilien Marcos Fernando Nangi qui inscrit 27 buts avec le Varzim Sport Club.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1999-2000
 Coupe du Portugal de football 1999-2000

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal